Список історичних населених місць Черкаської області — витяг із Списку історичних населених місць України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878.

Примітки 

Черкаська область
Населені пункти Черкаської області
!
Культура Черкаської області
Списки:Списки історичних населених місць України
Списки українських топонімів